Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2019 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось с 25 по 31 марта в Белграде (Сербия) и с 7 по 13 апреля 2019 года в Электренае (Литва).

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе А второго дивизиона чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги турнира 

Группа А
   поднялась в группу В первого дивизиона 2020 года.
   вылетела в группу В второго дивизиона 2020 года.
Группа В
   поднялась в группу А второго дивизиона 2020 года.
   вылетела в группу А третьего дивизиона 2020 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 12 национальных команд. Сборная Бельгии пришла из третьего дивизиона, сборная Румынии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа B

Арена

Судьи 
В группе B второго дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Пёрт Амосов ( AMOSOV Petr)
  Антон Хладченко (HLADCHENKO Anton)
  Сирко Хунниус (HUNNIUS Sirko)
  Андреа Москен (MOSCHEN Andrea)

Линейные судьи
  Райвис Юцерс (JUCERS Raivis)
  Илья Хохлов (KHOHLOV Illya)
  Грегор Миклич (Miklič Gregor)
  Томас Нордберг-Петтерсен (NORDBERG PETTERSEN Thomas)
  Дарко Попович (POPOVIĆ Darko)
  Наок Саваяма (SAWAYAMA Naok)
  Пожар Стефан (STEFAN Požar)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}}
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 =  
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}} 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 =  
}}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей